Симончук Володимир Петрович (* 1982) — український футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Симончук Юрій Прокопович (1943—2020) — голова правління Волинської обласної організації Українського товариства сліпих, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня

Примітки 

Прізвища на -ук